

Курилово — присілок, колишнє Куриловське сільське поселення, Кічменгське сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Курилово — присілок, колишнє Погоське сільське поселення, Кічменгське сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Курилово — село, Ромодановський район, Мордовія